9. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 26. února – 5. března v Dánsku.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do dvou semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo a poslední ve skupině hráli o sedmé místo. Týmy, které v základní skupině skončili na třetím místě hráli o 9. - 12. místo. Mistrem světa se stal tým Spolkové republiky Německa.

Výsledky a tabulky

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále 
 SRN -  SSSR 20:19 (11:11)

5. února 1978 - Kodaň

O 3. místo 
 NDR -  Dánsko 	19:15 (9:7)

4. února 1978 - Kodaň

O 5. místo 
 Jugoslávie -  Polsko 21:19

4. února 1978 - Kodaň

O 7. místo 
 Rumunsko -  Švédsko 25:17 (13:7)

5. února 1978 - Kodaň

O 9. - 12. místo

Nejlepší střelci

Konečné pořadí

MS Skupina B

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Semifinále A 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Semifinále B 

 s hvězdičkou = zápasy ze základní skupiny.

Finále 
 Švédsko -  NDR 20:19 (10:8)

O 3. místo 
 Československo -  Island 21:19pp (8:8, 17:17)

O 5. místo 
 Španělsko -  Bulharsko 23:19 (12:9)

O 7. místo 
 Francie -  Nizozemsko 21:19 (8:8)

Kvalifikace

Afrika 
 Francie
 Francie nahradila na mistrovství světa africký tým.

Amerika 
 Kanada -  USA 21:15, 16:18
 Kanada postoupila na mistrovství světa.

Asie 

 Japonsko postoupilo na mistrovství světa.

Odkazy

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1978
 (de) http://bundesligainfo.de/Archiv/WM/WM1978.php
 (en) Oficiální stránky IHF
 (en) Sportovní statistiky

Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1978
Házená v Dánsku
Sportovní události v Dánsku
Sport v Kodani